Division 2 i bandy 2013/2014 är Sveriges fjärde högsta division i bandy för herrar säsongen 2013/2014. Division 2 serierna administreras av de 6 distrikten som lyder under Svenska bandyförbundet.

Mellansverige

Östra
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.

Lag 1-4: SlutspelLag 5-9: Fortsättningsserie

(Uppdaterad 2013-11-25)

Resultat
Spelprogram 2013/14

Norra
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.

Lag 1-2: SlutspelLag 3-5: Färdigspelat

(Uppdaterad 2013-11-25)

Resultat
Spelprogram 2013/14

Södra
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.

Lag 1-2: SlutspelLag 3-5: Färdigspelat

(Uppdaterad 2013-11-25)

Resultat
Spelprogram 2013/14

Nord

Södra
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.

Lag 1: Division 1Lag 2-10: Färdigspelat

(Uppdaterad 2013-11-25)

Resultat
Spelprogram 2013/14

Norra
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.

Lag 1: Division 1Lag 2-3: Färdigspelat

(Uppdaterad 2013-11-25)

Resultat
Spelprogram 2013/14

Småland
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.

Lag 1: Division 1Lag 2-9: Färdigspelat

(Uppdaterad 2013-11-25)

Resultat
Spelprogram 2013/14

Stockholm
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.

Lag 1: Division 1Lag 2-6: FärdigspelatLag 7: Kvalspel

(Uppdaterad 2013-11-25)

Resultat
Spelprogram 2013/14

Sydväst
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.

Lag 1-4: Förkval till Division 1Lag 5-10: Fortsättningsserie

(Uppdaterad 2013-11-25)

Resultat
Spelprogram 2013/14

Västergötland
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.

Lag 1: Division 1Lag 2-7: Färdigspelat

(Uppdaterad 2013-11-25)

Resultat
Spelprogram 2013/14

Källor

Sport i Sverige 2013
Sport i Sverige 2014
Bandysäsongen 2013/2014
2013/2014